Komisarek ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Komisarek (1990–2013), polnischer Radrennfahrer
 Mike Komisarek (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler